Lyski est le nom :
 de la gmina de Lyski, dans le powiat de Rybnik, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Lyski, chef-lieu de cette gmina